Terrell může být:

příjmení
 Katherine Terrell Švejnarová (1950–2009) – americká vysokoškolská učitelka ekonomie
 Mary Church Terrell (1863–1954) – americká lidskoprávní aktivistka a feministka
 Tammi Terrell (1945–1970) – americká zpěvačka
 Taryn Terrellová (* 1985) – americká glamour modelka a wrestlerka

ostatní
 Terrell County – 2 okresy v USA